La France a commis différentes erreurs de stratégie militaire au début de la Première Guerre mondiale.

Causes des erreurs stratégiques

Contexte 
L'aboutissement de certaines stratégies militaires françaises particulières de 1914 résulte de l’humiliation de 1871.

Après la défaite et la capture de Napoléon III, l’état-major militaire français et les grands stratèges, après avoir pris acte de la supériorité technologique allemande, prônent la mise en place d’une stratégie militaire défensive, basée sur l’artillerie lourde (importance de la « prépondérance du feu »). Cependant, cette idée va peu à peu être oubliée : en partie à cause des guerres coloniales que la France mène entre 1871 et 1914, la guerre se fait essentiellement avec l’infanterie. De plus, la guerre entre la Russie et le Japon en 1905 n'a pas franchement démontré l’efficacité de l’artillerie. Se développe ainsi le concept d’offensive à outrance, soutenu par la quasi-totalité des généraux de l’époque (Bonnal, Cardot, Langlois) et enseigné dans les écoles militaires comme celle de Saint-Cyr. On pourra se référer à l’ouvrage Règlement d’infanterie de 1913, rédigé par le colonel de Grandmaison qui reçut un formidable accueil, et où l'auteur explique l’importance décisive du combat rapproché (utilisation de la baïonnette). L’armée française va alors transférer ses mitrailleuses aux échelons inférieurs, en cas de contre-offensive ennemie. En définitive, l’image de la percée glorieuse du  demeure ; l’idée même de guerre est encore très liée aux valeurs de bravoure, de courage.

Stratégie d’offensive à outrance 

L’échec militaire sur le front ouest peut se constater, du côté français, par l’opiniâtreté du chef d'état-major général de l'armée française Joseph Joffre. En effet, il répond favorablement au principe d’offensive à outrance. Il faut, selon lui, une rage de vaincre combinée à une avance rapide de l’infanterie soutenue a minima par l’artillerie. Cette tactique doit, entre autres, faire oublier l’image de mollesse de l’armée française à la suite de la défaite humiliante subie lors de la guerre franco-prussienne de 1870.

Dès lors, le Règlement de manœuvre d’infanterie, inclus dans l’offensive à outrance, suggère fortement l’utilisation de la baïonnette, prônant le combat au corps à corps. Il incombe au soldat de faire une avancée en retardant le plus possible l’ouverture du feu. De plus, il fait appel à l’honneur du combattant. Celui-ci doit, coûte que coûte, avancer sans considérer l’intensité du feu ennemi. L’arrêt ou le recul du soldat, sans qu’en soit donné l’ordre, constitue une faute grave, un déshonneur et prouve la lâcheté du soldat.

Celui que l’on peut considérer comme le grand théoricien de l’offensive à outrance reste aujourd’hui Charles Ardant du Picq. Dans son ouvrage Études sur le combat, Ardant du Picq essaye de prouver qu’une bataille, qu’une guerre, se joue avant tout sur la psychologie des soldats. Pour éviter de céder à la panique, le soldat doit être encadré strictement par des officiers autoritaires. L’État-major français va reprendre dans la quasi-intégralité les thèses d’Ardant du Picq, notamment l’importance de former une percée chez l’ennemi, et les réinterpréter. Les hauts dirigeants militaires et la majeure partie de l’opinion et des troupes sont persuadés que la guerre contre l’Allemagne sera courte, alors tant pis si elle est coûteuse en vies humaines. Les pertes sont considérées comme inévitables, et l’on peut retenir cette phrase attribuée au général Lucien Cardot :

« Il faut des massacres et l’on ne va sur le champ de bataille que pour se faire massacrer »..

Cette obsession de la guerre par l’infanterie va amener les généraux à ne plus avoir recours du tout aux quelques  pièces d’artillerie lourde que la France possède, sans tenir compte que l'armée allemande s'est dotée de mitrailleuses lourdes. Concrètement parlant, la France ne possède pas d’artillerie lourde digne de ce nom, d’autant plus qu’à l’aube du conflit en 1914 elle reste persuadée que ce dernier sera court, à l’image des précédents. À partir de là, la pensée stratégique dominante en matière d’artillerie est qu’il faut attaquer à base de bataillons d’infanterie dans l'intention de voir l’ennemi avancer et surtout se découvrir.

L'attaque est donc perçue au début de la Grande guerre et du côté français de cette manière : une approche appuyée par des feux contrôlés jusqu'à 400 mètres ou moins de l'ennemi, après quoi une attaque à la baïonnette classique, contre laquelle l'adversaire ne pourrait réagir par des feux ajustés, emporterait tout sur son passage. La « petite artillerie » conserve donc tout son rôle majeur. Logiquement, on néglige alors l'artillerie lourde au bénéfice de 62 régiments d’artillerie tous pourvus de canons de 75 modèle 1897. En effet si le 75 est le meilleur canon de campagne de l'époque, il est beaucoup moins à l'aise et utile dans une guerre de position, où l'on a besoin d'artillerie lourde pour atteindre les troupes retranchées. Il faut noter que les stratèges français ne font réellement confiance qu'à l'armée d'active, laquelle est censée être bâtie en force, avoir plus de cran, de cohésion, afin de gagner la guerre d'offensive, et dans leurs outrances ils proclament qu'avec  on ferait le tour de l'Europe.

Manifestations de ces erreurs stratégiques

Lieu de l'affrontement initial 

Aussi, une autre opiniâtreté de Joseph Joffre le pousse à ne pas tenir compte des mises en garde apportées par ses généraux. Le général Charles Lanrezac prend en considération la possibilité que l’affrontement ne se produise pas là où Joffre l’escompte, c'est-à-dire aux frontières de l'Alsace-Lorraine (voir bataille des Frontières). En vain, Lanrezac fait part de ses craintes à Joffre à l'effet que l'offensive allemande passe par le territoire belge.

De plus, le peu d’importance alloué par Joffre à la possibilité d’une offensive majeure venant du nord, comme le redoute Lanrezac et comme le précise le plan Schlieffen, rend négligeable le soutien accordé aux alliés belges.

Hésitation de Joffre quant à la ligne de défense à suivre : Échec du Plan XVII 

Joseph Joffre, nommé commandant des armées de l’Est et du Nord en 1913, conçoit avec le colonel Louis de Grandmaison un plan stratégique en prévision d'une guerre avec l'Allemagne.
Désigné plan XVII car faisant suite à d’autres plans de stratégie français, ce plan prévoit une attaque des troupes actives à la fois en Alsace et en Lorraine, et ce de manière à couvrir ces territoires et également la frontière belge. C’est la première illustration concrète de la doctrine d’offensive à outrance car ce plan s'oppose au précédent (du général Charles Lanrezac) qui prévoit une stratégie défensive afin de couvrir la zone allant de la mer du Nord jusqu’à la Suisse. Dès le mois d’août 1914, Joffre met en œuvre ce plan mais il est très rapidement rattrapé par l’Allemagne qui, en appliquant son propre plan, attaque massivement par la Belgique – ce que Joffre n’a pas prévu. C’est la bataille des Frontières.
Ce premier échec stratégique est dû au fait que, en vertu du plan XVII, l’armée française n’a envisagé d’attaque des Allemands qu'uniquement par leurs troupes actives et effectives (environ du même nombre que les leurs) alors que ces derniers utiliseront également les corps de non-actifs à ce moment de la guerre.
Cela est illustré par la négligence de l’artillerie lourde : le plan la néglige totalement, jusqu’à en faire totalement l’impasse. De fait, à la lecture de ce plan, il semble n’y avoir aucune réelle intention stratégique de faire battre l’ennemi en retraite, mais uniquement d’accéder le plus vite possible aux terres que l’on souhaite annexer. C’est là sa plus grande faiblesse stratégique.
En somme, les effets conjugués de ces erreurs du Plan XVII (manque de prise en compte de l’artillerie avec par exemple des mitrailleuses en première ligne, engagement imprévu et massif de l’ennemi) causent de nombreuses pertes (le mois d’août est le plus meurtrier de toute la guerre :  le  par exemple).

Ces erreurs stratégiques ont pour conséquence que les Allemands, en août et septembre 1914, percent un front extrêmement large à l’Ouest, menaçant Paris.

Échec de Gallipoli 

L'Empire ottoman est entré en guerre en  au côté de la Triplice. Cette entrée en guerre est immédiatement suivie d'une déclaration de guerre du Royaume-Uni, de la France et de la Russie. Gallipoli est situé dans les Dardanelles, et c'est là que les Russes décident d'intervenir contre les Turcs. Ils demandent naturellement l'aide des Alliés. Churchill, alors  Premier Lord de l'Amirauté, donne rapidement son accord pour intervenir, avec la forte confiance qu'il accorde à sa flotte. Joffre, commandant en chef des armées françaises, fait lui part de son aversion pour l'intervention. Finalement, le projet se voit accepté par l’État-major allié et des soldats français seront envoyés, avec d'autres nations alliées.
Dès le départ, les états-majors alliés prennent à la légère des Turcs, qu'ils pensent voir rapidement fuir devant la puissance militaire alliée. Les soldats eux-mêmes font preuve, au début du conflit, d'un certain mépris envers les Turcs. Finalement, ils peuvent constater un fort esprit patriotique qui galvanise les soldats turcs, qui résistent, et font même mieux que ça.
La première opération a lieu en février 1915 et c’est un échec total avec la perte de plusieurs navires alliés.

L'état-major responsable de la bataille commet deux autres erreurs fatales : il pense le secteur peu défendu alors que les autorités turques se sont méfiées et ont consolidé le secteur autour des détroits, avec de nouvelles redoutes bâties pour son artillerie. Mais surtout l'erreur principale dans cette bataille réside dans la trop forte apathie des généraux, qui est vue comme un déterminant du désastre de Gallipoli pour les Alliés. C'est un véritable désastre humain , cela pour des gains totalement nuls. Finalement, les Turcs sont toujours dans la guerre, et les Russes, déjà coupés des Alliés par la position des empires centraux, se voient toujours plus isolés.

Erreurs de l'Artois

Une nouveauté sur les champs de bataille : les tranchées 

Les offensives d'Artois représentent dans l'imaginaire commun le début des tranchées que découvrent les soldats.
Le conflit évolue donc, passant d'une guerre de mouvement à une nouvelle forme de guerre qui est celle des tranchées. Elle devient ainsi statique avec des préparations d'artillerie et des assauts violents vers les tranchées adverses, souvent voués à l'échec.

Déroulement de la bataille 

Avant les batailles de l'Artois, le moral est excellent côté français. Globalement, les soldats ont une certaine confiance pour ébranler l'armée allemande après de nombreux préparatifs (reconnaissance aérienne ; informations aux soldats ; solides effectifs...). L'armée française s'appuie notamment sur le  dirigé par Philippe Pétain, qui effectue une importante avancée de plusieurs kilomètres en quelques heures.
Mais finalement, l'avancée du , bien que victorieuse, symbolise l'échec final. Une importante erreur réside dans le fait que les officiers responsables ne sont pas déployés en première ligne, et sont donc tributaires des comptes rendus qui leur parviennent, souvent avec retard et de manière parcellaire. Ainsi, la Division marocaine qui compose de manière importante le  parvient à effectuer une fulgurante percée ; le général commandant la division demande alors des renforts, mais le problème est que les éléments de réserve n'ont pas été mis en alerte et se trouvent à 8 kilomètres en arrière. La pointe de l'attaque est finalement atteinte trop tard : les Allemands ont eu le temps de déployer des réserves pour parer la menace.
Sur le plan militaire seul, les gains de territoires sont plutôt intéressants. Mais les pertes humaines sont considérables, bien trop pour les kilomètres grappillés. En effet,  périssent.
Finalement, les offensives d'Artois témoignent d'une certaine incompréhension de la part des états-majors, qui ne se rendent pas réellement compte du changement de la manière de faire la guerre. Les armes à tir rapide ainsi que l'artillerie obligent à d'énormes efforts pour pouvoir effectuer une percée. En résultent de très importantes pertes humaines.

Annexes

Notes

Références 

Histoire de la France pendant la Première Guerre mondiale